Евгений Михайлович Вечтомов () — российский , доктор физико-математических наук, профессор, действительный член Российской академии естественных наук (РАЕН) и Российской академии естествознания (РАЕ).

В 1974 году окончил математический факультет Кировского госпединститута им. В. И. Ленина, в котором с 1988 г. заведует кафедрой. В настоящее время — заведующий кафедрой фундаментальной математики Вятского государственного университета.

Научная деятельность 
В математике разрабатывает два раздела: «Кольца и полукольца непрерывных функций» и «Теория полуколец». По первому разделу им опубликованы две монографии, научные обзоры и статьи в ведущих математических журналах СССР и России.

Решил известные математические проблемы И. Капланского, М. А. Наймарка, Л. А. Скорнякова, А. А. Туганбаева, М. Хенриксена, проблему структурного изоморфизма колец непрерывных функций. Создал также новое направление в математике — «Общая теория колец и полуколец непрерывных функций».

Теория колец, полуколец и полутел 
В теории полуколец и полутел Е. М. Вечтомовым и его учениками достигнуты существенные продвижения: разработана теория абелево-регулярных положительных полуколец, изучены положительно упорядоченные полутела, развивается тема конгруэнции на полукольцах, получены серьёзные результаты в теории полутел, развита теория пучковых представлений полуколец и полутел.

Е. М. Вечтомов — известный в стране и за рубежом алгебраист, ведущий в мире специалист по теории колец и полуколец функций. Основатель и руководитель научной школы «Функциональная алгебра и теория полуколец». С 1994 г. руководит научным алгебраическим семинаром г. Кирова и аспирантурой по алгебре, им подготовлено 8 кандидатов наук. Один из его учеников защитил докторскую диссертацию по теории полуколец.

Административная деятельность 
Является председателем Совета УМО по математике педвузов Волго-Вятского региона (в 1995—1999 гг. был заместителем). С 1997 г. главный редактор периодического межвузовского научно-методического сборника «Математический вестник педвузов и университетов Волго-Вятского региона». Член редколлегии журнала «Вестник Сыктывкарского университета. Серия 1: Математика. Механика. Информатика». 11 лет был председателем экспертного научного совета ВятГГУ и заместителем главного редактора журнала «Вестник ВятГГУ». Рецензент ряда изданий и диссертаций.

За годы работы в вузе Е. М. Вечтомов вёл основные кафедральные курсы, разработал и прочитал 12 спецкурсов, под его руководством защищено около 70 дипломных работ по математике. Разработал и внедрил в учебный процесс вводный курс алгебры, новые программы алгебраических курсов, УМК математических дисциплин.

Председатель ГАК по математике в Сыктывкарском университете, Глазовском и Вологодском педвузах. Эксперт Минобразования по математике и естественнонаучному блоку по государственной аттестации и аккредитации вузов России. Разработчик тестов по математике в Росаккредагентстве. Много лет руководит студенческими математическими кружками. Возглавлял НИРС на математическом факультете. Подготовил ряд выпускников к поступлению в аспирантуру по математике. 15 лет занимался вопросами современной алгебры со школьниками г. Кирова.

Участие в конференциях 
Е. М. Вечтомов выступал с докладами на международных математических конференциях: в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске, Казани, Красноярске, Перми, Орле, Баку, Кишинёве, Тирасполе, Львове, Тарту, Вильнюсе. Сделал более 20 докладов на алгебраических и топологических семинарах в МГУ и около 20 пленарных докладов по вузовской методике и методологии математики на всероссийских научных и методических конференциях.

Организатор и председатель четырёх всероссийских конференций по проблемам современного математического образования в вузах и школах России, проведённых на базе ВятГГУ в 1998, 2001, 2004 и 2006 гг. Член докторских диссертационных советов по философии, культурологии и методикам. 8 лет был заместителем председателя диссертационного совета по теории и методике обучения математике.

Работы, гранты и премии 
Имеет более 260 научных работ по математике, её методике и методологии. Автор 4 монографий, 6 научных обзоров (4 из которых в ВИНИТИ), 10 учебных пособий, в том числе монографий «Функциональные представления колец» (М.: МПГУ, 1993. 191 с.) и «Метафизика математики» (Киров: ВятГГУ, 2006. 508 с.), учебного пособия по спецкурсу «Основные структуры классической математики» (Киров: ВятГГУ, 2007. 252 с.). Изложение докторской диссертации «Rings of continuous functions with values in topological division ring» опубликовано в журнале переводных работ: J. Math. Sciences (USA). 1996. V. 78, № 6. P. 702—753.

Лауреат научной премии Кировской городской думы и администрации г. Кирова (1996 г.), научных премий ВятГГУ (2002, 2005, 2008 гг.), победитель областного смотра-конкурса на лучшего по профессии 1999 г. и областной выставки «Вятская книга-2006» в номинации «Лучшее научное издание».

Е. М. Вечтомов — обладатель четырех грантов соросовского профессора (1998—2001 гг.), научных грантов РФФИ (2003 г.) и РГНФ (2006 г.), гранта ВятГГУ 2008 г. за руководство ведущей научной школой университета.

Награды 
 Отличник народного просвещения Российской Федерации (1996)
 почётный работник высшего профессионального образования (2003)
 Заслуженный работник высшей школы РФ (2008)
 Почётные грамоты Министерства образования РСФСР (1990) и РФ (1997).

Присвоены почетные звания РАЕ «Основатель научной школы» и «Золотая кафедра России», награждён золотой медалью им. В. И. Вернадского

Отличники народного просвещения Российской Федерации